Saint Thomas, parrocchia di Barbados;
Parrocchia di Saint Thomas, in Giamaica